Zoltán Kovács puede referirse a las siguientes personas:

Zoltán Kovács (futbolista, 1954), futbolista húngaro;
Zoltán Kovács (futbolista, 1973), futbolista húngaro;
Zoltán Kovács (futbolista, 1984), futbolista húngaro;
Zoltán Kovács (futbolista, 1986), futbolista húngaro;
Zoltán Kovács (piragüista), piragüista húngaro; o
Zoltán Kovács (tirador deportivo) (1964-), tirador deportivo húngaro.